Burg Frankenberg  steht für
 Burg Frankenberg (Aachen)
 Burg Frankenberg (Amorbach)
 Burg Frankenberg (Helmers)
 Burg Frankenberg (Oberfranken)
 Burg Frankenberg (Eder), Frankenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen